Endeavour je lahko:
HMS Endeavour - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
HM Bark Endeavour
Endeavour
Raketoplan Endeavour
USS Endeavour (NCC-71805)
Endeavour River
Endeavor, Wisconsin